Seznam polkov z zaporedno številko 194.

Seznam 
 Pehotni
 194. strelski polk (ZSSR)
 194. pehotni polk (Wehrmacht)
 194. grenadirski polk (Wehrmacht)
 194. jadralni pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 194. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 194. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 194. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 194. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi